ActionScript — объектно-ориентированный язык программирования, один из диалектов ECMAScript, который добавляет интерактивность, обработку данных и многое другое в содержимое Flash-приложений. ActionScript исполняется виртуальной машиной (ActionScript Virtual Machine), которая является составной частью Flash Player. ActionScript компилируется в байт-код, который включается в SWF-файл.

SWF-файлы исполняются Flash Player'ом. Flash Player существует в виде плагина к веб-браузеру, а также как самостоятельное исполняемое приложение (standalone). Во втором случае возможно создание исполняемых exe-файлов (projector), когда приложение Flash Player объединяется с swf-файлом по аналогии с SFX.

С помощью ActionScript можно создавать интерактивные мультимедиа-приложения, игры, веб-сайты и многое другое.

ActionScript — открытый язык программирования, его спецификация находится в открытом доступе на сайте Adobe. Компилятор (как часть Apache Flex) и открытая виртуальная машина (Tamarin) являются открытым программным обеспечением.

История 
ActionScript как язык появился с выходом 5-й версии Macromedia Flash, которая стала первой программируемой на ActionScript средой. Первая вышедшая версия языка называлась ActionScript 1.0. 6-я версия Flash (MX) также использовала ActionScript 1.0. В 2004 году компания Macromedia представила новую версию ActionScript 2.0 вместе с выходом Flash 7 (MX 2004), в которой было введено строгое определение типов, а также программирование, основанное на классах. То есть появились новые ключевые слова:
 class (класс),
 interface (интерфейс),
 extends (установка наследования)
 модификаторы доступа: private, public;
 и прочие.
Также Macromedia была выпущена модификация языка Flash Lite для программирования под мобильные телефоны.

ActionScript 1.0 является прототипным языком программирования. То есть он вполне реализует все три принципа объектно-ориентированного программирования.

ActionScript 2.0 является надстройкой над ActionScript 1.0. Проверка типов и работа с иерархией классов осуществляется во время компиляции, которая заканчивается генерацией байткода, аналогичного ActionScript 1.0.

В 2006 году вышел ActionScript 3.0 в среде программирования Adobe Flex, а позже в Adobe Flash 9.

ActionScript 3.0 представляет, по сравнению с ActionScript 2.0, качественное изменение, он использует новую виртуальную машину AVM 2.0 и даёт взамен прежнего формального синтаксиса классов настоящее классовое (class-based) Объектно-ориентированное программирование. ActionScript 3.0 обеспечивает возрастание производительности, по сравнению с ActionScript 1.0/2.0, до 700 раз (это лишь обработка инструкций, не затрагивая графику). ActionScript 3.0 позволяет работать с бинарными данными, с BitMap (что обеспечивает значительный прирост производительности: до 10000 раз). ActionScript 3.0 по скорости приблизился к таким языкам программирования, как Java и C#.
Увеличение производительности основано на динамической трансляции кода (JIT). Такое увеличение производительности возможно лишь для некоторых типов данных и требует особой организации кода. Объём кода, как правило увеличивается в несколько раз (по сравнению с AS1).

Синтаксис 
Синтаксис ActionScript основан на спецификации ECMAScript.

ActionScript 2.0 
Данный код создаёт новое текстовое поле на глубине (depth) 0, в точке (0, 0) и размером 100 на 100 пикселей. Параметр text равен строчке «Hello, world». Код должен быть записан в окне action — frame
createTextField("greet", 0, 0, 0, 100, 100);
greet.text = "Hello world!";

Пример класса, написанного на AS2. Код должен сохраняться в отдельном .as-файле и располагаться в одной папке с .fla-исходником проекта.
class com.example.Greeter extends MovieClip
{
    public function Greeter()
    {
    }
    public function onLoad() :Void
    {
        var txtHello:TextField = this.createTextField("txtHello", 0, 0, 0, 100, 100);
        txtHello.text = "Hello Ako!";
    }
}

ActionScript 3.0 
В исходном коде, компилируемом Adobe Flex SDK (AS 3.0):
package {

import flash.display.Sprite;
import flash.text.TextField;

public class HelloWorld extends Sprite {
    public function HelloWorld() {
        var txtHello:TextField = new TextField();
        txtHello.text = "Hello world!";
        addChild(txtHello);
    }
}

MXML 
Код, написанный на MXML (расширение XML):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" xmlns="*" layout="vertical"
creationComplete="initApp()">

    <mx:Script>
        <![CDATA[
            public function initApp():void
            {
                // Prints our "Hello, world!" message into "mainTxt".
                mainTxt.text = Greeter.sayHello();
            }
        ]]>
    </mx:Script>

    <mx:Label id="title" fontSize="24" fontStyle="bold" text='"Hello, world!" Example'/>
    <mx:TextArea id="mainTxt" width="250"/>

</mx:Application>

Отладчик 
Пример работы отладчика. Выводит на экран output любые данные, которые возможно преобразовать в String (AS2 и далее):
trace("Hello world!");

Структура

ActionScript 2

Элементарные типы данных

Сложные типы данных

ActionScript 3

Элементарные типы данных 
(см. документацию Adobe)

Сложные типы данных 
(см. документацию Adobe)

Пакеты 

ActionScript 3.0 (а точнее Flash Player 9 API — можно сказать, стандартная библиотека, написанная на C++) состоит из более чем 700 классов, организованных в следующие пакеты (аналоги пространств имён в C++):

Также существуют mx.* пакеты, которые состоят из классов, предназначенных для создания интерфейса приложения в среде Flex и fl.* пакеты, для среды Flash

Популярные среды 
 Adobe Flash — исторически первая среда, поддерживающая AS. Начиная с Flash 5 появилась панель «ACTIONS» с возможностью редактирования кода (AS1). Для Flash 6 был создан AS2. Начиная с Flash 9 появилась поддержка AS3.
 Adobe Flash Builder — среда разработки для создания RIA приложений для настольного компьютера и мобильных устройств.
 Powerflasher FDT — среда, признанная опытными флеш-программистами, базируется на eclipse — свободной интегрированной среде разработки модульных кроссплатформенных приложений.
 FlashDevelop — свободная среда разработки и редактор, написанные на C#, позволяющие создавать Flash-приложения при помощи Flash IDE, Flex SDK, MTASC или haxe.
 CodeDrive — среда разработки и редактор, с довольно быстрым компилятором, основана на Microsoft Visual Studio.
 SWFTools — свободный пакет для работы с swf-файлами, пакет включает компилятор ActionScript 3.0 (as3compile) .

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Adobe

Объектно-ориентированные языки программирования
Статьи с примерами кода ActionScript
Языки веб-программирования
Семейство языков программирования JavaScript